Humphreys může být:

 Humphreys County – dva okresy v USA
 Mount Humphreys – hora v pohoří Sierra Nevada
 Humphreys Peak – nejvyšší hora amerického státu Arizona

příjmení
 Curtis Humphreys (1898–1986) – americký fyzik
 Emyr Humphreys (1919–2020) – velšský romanopisec a básník